Kostelů zasvěcených svatému Apolináři je více:

Česko
 Kostel svatého Apolináře (Horšovský Týn)
 Kostel svatého Apolináře (Chleny)
 Kostel svatého Apolináře (Modlany)
 Kostel svatého Apolináře (Praha)
 Kostel svatého Apolináře (Sadská)

Itálie
 Kostel Sant'Apollinare in Classe – raně křesťanská bazilika v Ravenně
 Kostel Sant'Apollinare Nuovo – raně křesťanská bazilika v Ravenně

…a další

podobné
 Kaple svatého Apolináře a svaté Markéty na hradě Žebrák

Externí odkazy